Rajputana ist die frühere Bezeichnung der Region des heutigen Rajasthan und bezeichnet auch:

 Rajputana Agency, Verwaltungseinheit Britisch-Indiens
 Rajputana (Schiff), nach dieser Region benanntes Schiff